Ehlers peut faire référence à :

Patronymes 

  (1863-1937), dermatologue danois
 Ernst Ehlers (1909-1980), SS-Obersturmbannführer
 Ernst Heinrich Ehlers (1835–1925), un zoologiste allemand
 Heinz Ehlers (né en 1966), joueur professionnel de hockey sur glace danois
 Jerome Ehlers (1958-2014), acteur et scénariste australien.
 Jürgen Ehlers (1929-2008), physicien allemand.
 Jürgen Ehlers (né en 1930), iranologue allemand.
 Nikolaj Ehlers (né en 1996), joueur professionnel de hockey sur glace danois.
 Otto Ehrenfried Ehlers (1855-1895), explorateur et écrivain allemand.

Autre 
 Syndrome d'Ehlers-Danlos, affection d'ordre génétique.